Protocryphia är ett släkte av fjärilar. Protocryphia ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattflyn
Protocryphia